

Muziek 
Albums
 Midnight man (Davey Graham), een muziekalbum uit 1966
 Midnight man (René Froger), een muziekalbum uit 1990

Singles
 Midnight Man (Flash and the Pan), een single uit 1985
 Midnight Man (Sandra), een single uit 1987
 Midnight Man (Nick Cave and The Bad Seeds), een single uit 2008

Film/televisie 
 The Midnight Man (1917), een film uit 1917
 The Midnight Man (1919), een film uit 1919
 The Midnight Man (1974), een film uit 1974
 Midnight Man (1995), een film uit 1995
 Midnight Man (televisieserie), een miniserie uit 2008
 The Midnight Man (2017), een film uit 2017

Overig 
 Midnight Man (personage), een personage uit de stripverhalen van Marvel Comics